Тернарна (від  — «три») операція — операція, що має 3 операнда. Наприклад:
 Тернарна умовна операція в інформатиці.
 Змішаний добуток.

Алгебра